Kostelů zasvěcených Panně Marii Karmelské, (také Panně Marii z hory Karmel) je více, zpravidla je zakládali karmelitáni:

v Česku
 Kostel Panny Marie Karmelské (Býkov-Láryšov)
 Kostel Panny Marie Karmelské (Karolinka)
 Kostel Panny Marie Karmelské (Kostelní Vydří)
 Kostel svatého Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské, Maková Hora u Příbrami

v Itálii
 : Santa Maria del Carmine: 
 Santa Maria del Carmine (Benátky)
 Bazilika Panny Marie Karmelské (Florencie)
 Santa Maria del Carmine (Milán)
 anta Maria del Carmine Maggiore (Neapol)
 Santa Maria del Carmine (Pavia)
 Santa Maria del Carmine (Pisa)

 v Polsku
  Matki Bożej Szkaplerznej (= P. Marie Škapulířové)
 Kostel Panny Marie Karmelské (Přemyšl)
 Kostel Vykupitele lidstva a Panny Marie Škapulířové ve Strzegomi

 na Maltě
 Panny Marie z hory Karmel „Ta’ Ħamet”, Xewkija (ostrov Gozo)

 v Izraeli
 Klášterní kostel v Haifě

 v Brazílii 
 Katedrála Naší Paní z hory Karmel (Rio de Janeiro)